Chelsea je anglické ženské jméno. Jeho variantami jsou např. Chelsey, Chelsie, a Chelsi. Jméno je odvozeno od staroanglického výrazu pro přístav.

Známé nositelky 

 Chelsea Blue (* 1976), americká pornoherečka a producentka
 Chelsea Clintonová (* 1980), dcera bývalého prezidenta USA Billa Clintona
 Chelsea Cooley, Miss USA 2005
 Chelsea Hammond (* 1983), jamajská sportovkyně
 Chelsea Handler (* 1975), americká herečka
 Chelsea Hobbs (* 1985), kanadská herečka
 Chelsea Kane (* 1988), americká herečka a zpěvačka
 Chelsea Manningová (* 1987), americká whistleblowerka, narozená jako Bradley Edward Manning
 Chelsea Marshall (* 1986), americká běkyně na lyžích
 Chelsea Noble (* 1964), americká herečka
 Chelsea Quinn Yarbro (* 1942), americká spisovatelka
 Chelsi Smith, Miss Universe 1995

Ženská jména